Stenström är ett svenskt efternamn som burits av bland andra: 

 Adolf Erland Stenström (1856–1930), tidningsman, redaktör och skriftställare
 Arvid Stenström (1895–1983), ämbetsman
 Björn O. Stenström (född 1964), låtskrivare och producent
 Bo Stenström (1945–1995), finländsk redaktör
 Bo-Göran Stenström (1922–1998), jurist
 Britta Stenström-Rogberg (1896–1974), konstnär
 Carin Stenström (född 1947), journalist, författare och tidigare chefredaktör
 Emma Stenström (född 1964), ekonom och kulturskribent, docent
 Filip Stenström (född 1991), fotbollsspelare och tränare
 Gurli Stenström (1898–1963), lärare och målare
 Hannes Stenström, musiker
 Jan Stenström (1906–1991). jurist och diplomat
 Johan Stenström (född 1951), litteraturvetare och professor
 Johan Stenström (konstnär) (1870–1945), målare, tecknare och dekoratör
 Karl Stenström (1869–1933), landshövding och politiker
 Karolina Stenström (född 1983), musiker, mer känd under artistnamnet Steso songs
 Kicki Stenström (född 1953), skulptör
 Leif Stenström (1928–2000), målare och grafiker
 Martin Stenström (ingenjör) (1909–1986), ingenjör och lärare
 Matts Adolf Stenström (1892–1965), filmregissör, kulturskribent, redaktör och skriftställare
 Nils Stenström (1892–1933), läkare
 Nils Petter Stenström, (1750–1790), möbelsnickare, ebenist och hovsnickare
 Olof Stenström (1899–1995), skolledare
 Olof Stenström (veterinär) (1870–1923), veterinär
 Oscar Stenström (född 1975). politiker, socialdemokrat
 Sofia Stenström (född 1978), författare, poet och översättare
 Staffan Stenström (1943–2013), sångare, basist
 Thomas Stenström (född 1988), artist och låtskrivare
 Thor Stenström (1883–1958), läkare
 Thure Stenström (född 1927), litteraturprofessor och författare
 Urban Stenström (1917–1975), kulturskribent
 Walter Stenström (1881–1926), författare, lustspelsförfattare, och föreläsare
 Wilhelm Stenström (1891–1973), radiolog

Svenska efternamn